Camiones Ural puede referirse a diferentes modelos de camión que la Ural Automotive Plant produjo en la Unión Soviética:

Ural-375D
Ural-4320